Ljubotići su naseljeno mjesto u gradu Širokom Brijegu, Federacija Bosne i Hercegovine, BiH.

Stanovništvo

Popisi 1971. – 1991.

Popis 2013.

Poznate osobe 

 Frano Vukoja, pisac-aforist

Izvori

Vanjske poveznice 

 Ljubotići

Naselja u Zapadnohercegovačkoj županiji
Široki Brijeg